Чемпионат Казахстана по мини-футболу 2011—2012 — очередной (12-й) чемпионат по мини-футболу, в котором участвовали 8 клубов Казахстана и один клуб Кыргызстана.

Таблица

Ссылки 
 Информация на сайте futsalplanet.com

Чемпионат Казахстана по мини-футболу